— серия японских фантастическо-приключенческих коротких романов и созданные на их основе манги, аниме-сериалы, а также видеоигры.

В начале марта 2018 года было объявлено, что в честь 25-летия франшизы в январе 2020 года выйдет новый аниме-сериал, после выхода которого в начале апреля 2020 года был анонсирован второй сезон «Волшебник-воин Орфен: Кимлакская Битва» (Sorcerous Stabber Orphen: Battle of Kimluck). Значение названия: согласно наиболее полному источнику информации о мире Орфена, представленному на сайте www.orphenpedia.com, переведенное на русский язык как «волшебник-воин» редкое японское написание 魔術士 означает расу людей, к которой принадлежит Орфен, и в таком значении неологизма выглядит состоящим либо из понятий 魔術 «колдовство» и 士 «самурай», либо из понятий 魔 «демон» и 術士 «маг».

Сюжет 

Краланчелло Финранди приняли учеником в самую престижную школу магии и колдовства на континенте, Башне Клыка. Он был послан туда как маленький ребёнок из детского дома, вместе с другими сиротами и с девушкой по имени Азалия. На протяжении многих лет Краланчелло и Азалия были очень близки как брат и сестра. Азалия была лучшей ученицей Башни и Краланчелло во всем на неё ровнялся. Но однажды жажда Азалии к знаниям и экспериментам обернулась против неё. Она была превращена в страшного монстра-дракона, названного позже Кровавым Августом. Глава Башни вместе с другими волшебниками, чтобы избежать позора и сохранить репутацию школы, решили скрыть ужасную ошибку, которая привели к её невообразимой трансформации, поэтому объявили Азалию мертвой. Краланчелло, который был очень привязан к девушке, был не согласен с таким решением. В одночасье все, кого он считал своими друзьями, стали для него врагами. Мальчик покидает Башню Клыка и отправляется на поиски способа спасения Азалии.

Спустя пять лет Краланчелло, которого теперь зовут Орфен, обнаруживается живущим в тихом маленьком городке Тотоканта, взявшим себе в ученики — Мэджик Лина, сына владельца таверны, где живёт Орфен. Живя в городе уже целый год, волшебник ждет появления Кровавого Августа, который должен прийти за мечом Балтандаром, принадлежащим сейчас богатой семье Эверластинг. Спокойная жизнь в городке заканчивается, когда из школы-интерната возвращается Клео Эверластинг, а вскоре и Кровавый Август придет за мечом. Конечно же в стороне не остаются и волшебники Башни Клыка. С этого момента начинаются приключения Орфена, его ученика Мэджика и Клео, которые вместе будут искать способ спасти Азалию.

Персонажи

Главные герои 
 /  — Главный мужской персонаж. Возраст на момент начала сериала: 20 лет. Цвет волос у него коричневый, а глаза карие, рост: 171 см, вес: 61 кг, группа крови: O. Сильный волшебник, бывший ученик Башни Клыка. Настоящее имя  и волшебники Башни до сих пор называют его так. Всегда спокойный, «холодный» к незнакомым людям, но всегда готовый помочь. Его главной целью является вернуть Азалии её настоящий облик, поэтому собирает магические вещи, способные помочь ему в этом. Путешествует вместе со своим учеником Мэджиком и девушкой Клео. К концу оригинальной серии новелл Орфен становится величайшим магом в мире, а позже покидает континент Кисалхимаа чтобы обосноваться на новом континенте. Чуть позже он женится на Клео. Позже он начинает жить в относительной безвестности на окраине материка со своей женой, Клео Эверластинг и их детьми, Ратсбейном, Эдджем и Хэтчетом. В возрасте 40 лет он становится главным основателем своей собственной магической академии, известной как Шведская школа Сведенборга.
 Сэйю: Морикубо Сётаро (1998—2020)

 — Основной женский персонаж. Девушка 17-ти лет со светлыми волосами и голубыми глазами, из богатой семьи Эверластинг, училась в школе-интернате. Её отец купил меч Балтандар в качестве подарка к её пятнадцатилетию незадолго до своей смерти. Настырная, эмоциональная и очень любознательная, влюблена в Орфена. В самом начале напросилась сопровождать Орфена, утверждая, что только так сможет вернуть себе украденный меч. Мечтает стать напарником мага и помогать ему во всем. В конце концом становится постоянным спутником Орфена и Мэджика.
 Сэйю: Иидзука Маюми (1998)
 Сэйю: Руми Окубо (2020)

 — Возраст: 15 лет Второй главный мужской персонаж. Ученик Орфена. Талантливый волшебник и быстро учится, что не очень нравится Орфену, так как тогда отец Мэджика перестанет платить ему за обучение. Путешествует вместе Орфеном и Клео. Младше Клео на три года, но это не мешает им быть друзьями, хотя и не близкими. До перехода девушки в школу-интернат учился с ней в одном классе. Добрый, старательный, уважает своего учителя и во всем его слушается, хотя и не может противостоять Клео, когда она подбивает его на разные авантюры.
 Сэйю: Минами Оми (1998)
 Сэйю: Юсукэ Кобаяси (2020)

 — Маленький милый голубой зверек. Является детенышем магических Черных драконов, которого Клео нашла почти в самом начале путешествия. Также как и все Черные драконы внешне напоминает волка, а когда использует свои магические силы, его глаза светятся зелёным. Выбрал Клео своей хозяйкой. Пока Лейки ещё очень молод, то как и другие детеныши имеет привычку гонятся за бабочками. Но при необходимости защищает Клео или когда Клео ему приказывает. Также Лейки встает на защиту любого, кто находится в опасности. Ошейник Лейки является браслетом Нанофрозисом, одним из трех артефактов.
 Сэйю: Ёсида Конами (1998),
 Сэйю: , (2020)

Башня Клыка 
 — Возраст: 25 лет. Названная сестра Орфена. Вместе с Орфеном выросла в приюте, а потом они вместе попали в Башню Клыка. Была лучшей ученицей в Башне Клыка, слишком увлекалась магией и экспериментами. Найдя меч Балтандар, загорелась идеей узнать его тайну и в результате неудачного эксперимента была превращена в страшного дракона, названного Кровавым Августом, и в соответствии с законами магии должна быть уничтожена. Мечтает вернуть себе прежний облик.
 Сэйю: Синохара Эми (1998)
 Сэйю: Ёко Хикаса (2020)

 — Самый сильный волшебник Башни Клыка, силен физически и очень умен. Первоначально был учителем Орфена, Хартии и Азалии, но теперь, так как его миссией является уничтожение Кровавого Августа, стал соперником Орфена, а Хартия теперь является его подчиненным. Чувствует ответственность за трагедию, произошедшую с Азалией и тоже ищет способ спасти её, хотя Орфен об этом не знает.
 Сэйю: Наката Дзёдзи (1998),
 Сэйю: Дайсукэ Намикава (2020)

 — Ровесник Орфена, волшебник 20-ти лет. Учился в школе Башня Клыка одновременно с Орфеном и Азалией, где с ними и познакомился. Был другом детства Орфена и поклонником Азалии. Но теперь, несмотря на прежнюю дружбу, выполняет приказы Чаилдмэна и вместе с ним охотится на Кровавого Августа. Но в то же время, беспокоясь о безопасности бывшего друга, которого никогда не забывал, пытается примирить Чаилдмэна и Орфена. Любит одеваться как Чёрный тигр, персонаж комиксов, которым он восхищался в детстве. Его магическая сила такая же как и у Орфена.
 Сэйю: Окиаю Рётаро (1998)
 Сэйю: Тайто Бан (2020)

 — Подруга детства Орфена и одна из его одноклассников в Башне Клыка, хотя она на несколько лет его старше. У неё было сильное соперничество с Азалией не только в магии, но и в других сферах, хотя она редко выигрывала в их состязаниях. Её наиболее сильным даром является талант манипуляции голосом, который во время учёбы в Башне принес ей прозвище «Крик Смерти». Сейчас является волшебником Башни Клыка и, кажется, что она немного влюблена в Орфена. Орфен обычно сокращает её имя на Тиша.
 Сэйю: Котоно Мицуси (1998)
 Сэйю: , (2020)

 — Соперник Чаилдмэна в Башне Клыка и враг Орфена и Азалии.
 Сэйю: Коясу Такэхито (1998)
 Сэйю: Сидзука Ито (2020)

Рай — Волшебник Башни Клыка. Дружит с Хартия и является одним из учеников Чаилдмэна. Рай сильный провидец, а также, войдя в глубокую медитацию, в состоянии найти людей или любые вещи.
 Сэйю: Ториуми Кацуми (1998)
 Сэйю: , (2020)

Второстепенные персонажи 
 — Возраст: 18 лет. Старший из двух низкорослый братьев, которые следуют за Орфеном в его поисках. Ненавидит Орфена, которого называет «черным магом», и его товарищей. Всегда ищет способ разрушить все их планы. Это его вина, что Орфену так часто приходится использовать магию на нём и Дорти, чтобы заставить их уйти. Вулкана заботят только власть и деньги. Вулкан всегда строит планы для достижение того или другого, но все его планы, как правило, плохо продуманы.
 Сэйю: Икура Кадзуэ (1998)
 Сэйю: Мари Мидзуно (2020)

 — Возраст: 17 лет. Младший брат Вулкана. Дорти — это голос разума для Вулкана, на который тот, впрочем, никогда не обращал внимания. Он добрый и совестливый, не хочет вредить Орфену и его друзьям и всегда пытается уговорить Вулкана отказаться от его безумных планов. Что у него никогда не получается и после провала очередного плана, Дорти страдает вместе с Вулканом. Но тем не менее всегда следует за ним.
 Сэйю: Сиина Хэкиру (1998)
 Сэйю: Май Футигами (2020)

Стефани — Бывшая напарница Орфена, путешествовала с ним какое-то время, пока не потеряла свою магическую силу. Раньше была мужчиной по имени Стефан, пока не был смертельно ранен в бою и был вынужден использовать все свои оставшиеся силы чтобы исцелить себя. В процессе исцеления, Стефан сделал и некоторые другие изменения, и теперь стал Стефани. Теперь работает в качестве археолога, расшифровывая руны «божеств» (так называемые «божественные руны»), которые боролись против колдунов много лет назад.
 Сэйю: Тамагава Сакико

Мирабэль Эверластинг — Старшая сестра Клео, как видно в начале истории. Очень тихая и вежливая, почти полная противоположность Клео, но с которой, однако, разделяет боевой дух и чувство справедливости. Была похищена вместе с Клео Кровавым Августом и спасена Орфеном.
 Сэйю: Юкино Сацуки (1998),
 Сэйю: , (2020)

Магия и заклинания 
Когда-то давно племя Дракона украло у богов магическую силу. Они ожесточенно сражались с приверженцами богов, а потом устроили себе дом на Кисламе, этом материке. Человеческой расе магическая мощь была передана от Кружащего дракона. После смешения крови дракона и обычних людей и возникли уникальные создания — волшебники, то есть люди, которые могут творить магию, хотя и не принадлежат к племени Дракона. Многие в этом племени невысокого мнения о волшебниках, поэтому когда-то давно племя Дракона даровало обычным людям магическое оружие в попытке уничтожить волшебников. В мире до сих пор существуют скрытые деревни, в которых живут потомки Драконопоклонников, ненавидящих волшебников.

В мире Орфена существуют два типа магии:

 Чёрная магия: обладает разрушительной силой и используется на основе элементов — земли, огня, света, льда и ветра.
 Белая магия: заклинания, которые позволяют волшебнику войти в духовный мир и управлять им, также может быть использована для лечения или изменения своего тела.

Для использования магии нужно произнести заклинание и совершить определенные пасы руками. Заклинания произносятся голосом, так как без него невозможно управлять ходом магии. В зависимости от силы и интонации голоса заклинание может быть более или менее эффективным. Также нужно знать точную формулу заклинания и точно представлять себе конечный результат, который хочешь получить.

История создания

Романы 
Серия «Орфен» была создана, когда автор Ёсинобу Акита и иллюстратор Юя Кусака создали серию лайт-новел под названием «Majutsushi Orphen Haguretabi». Она состоит из 20 романов, которые были впервые опубликованы издательством Fujimi Shobo в ежемесячном журнале Dragon Magazine с мая 1994 по сентябрь 2003 год и стала основой для первого аниме и манги.

Через два года в 1996 году после начала первой серии лайт-новел, Ёсинобу Акита создал более беззаботную и комедийную версию романов, но которая сохранила действие оригинальной серии «Орфена». Серия выпускалась с февраля 1996 по октябрь 2003 год и была опубликована так же как и первая издательством Fujimi Shobo в ежемесячном журнале Dragon Magazine. Эта серия лайт-новел называется «Majutsushi Orphen Mubouhen» и охватывает только 13 томов.

Также в этом же журнале в 2005 году был опубликован роман «Slayers x Orphen», соавторами которого были Ёсинобу Акита и Хадзимэ Кандзака.

Манга 
Манга, так же как и аниме, является адаптацией серии лайт-новел и была создана автором Ёсинобу Акита и художником Савадой Хадзимэ. Первый том серии был выпущен в 1998 году, через четыре года после начала публикации первой серии романов и через два года после начала второй серии, издательством Fujimi Shobo в Ежемесячном журнале Dragon Magazine и выпускалась до 2001 года. Манга называется «Majutsushi Orphen Haguretabi» и насчитывает 6 томов.

В 2002 году Ёсинобу Акитой и Юя Кусакой была создана вторая серия манги из двух томов под названием «Sorcerous Stabber Orphen Max», которая была издана издательством Kadokawa Shoten в журнале Dragon Magazine.

Аниме 
Аниме-сериал, как и манга создан на основе серии романов. Зрители переносятся в фантастический и удивительный мир, в котором до сих пор властвуют мечи, магия, драконы и заколдованные девушки. Аниме-сериал Орфена делится на два отдельных сезона. Первый сезон повествует об истории Азалии и является адаптацией ранобэ. Это мрачные и серьёзные истории по большей части происходят во время оживленной ночной жизни. Второй сезон, который несёт в себе своеобразную «месть» и является продолжением первого, рассказывает о Ликорус, новом члене команды Орфена. Эта история является более легкой и с чувством юмора. Тем не менее, он также несёт в себе эмоциональный заряд, который длится до последней серии.

Режиссёром первого сезона был Ватанабэ Хироси, а второго — Такахаси Тору. Первый сезон под названием «Sorcerous Stabber Orphen: Begins» (Волшебник-воин Орфен: Начало) состоит из 24 серий, а второй под названием «Sorcerous Stabber Orphen: Revenge» (Волшебник-воин Орфен: Месть) — из 23 серий. Сериал был снят на студии J.C.Staff и впервые показан по сети TBS 3 октября 1998 года и длился до 27 марта 1999 года. Второй сезон также был снят на студии J.C.Staff и показан по сети TBS через шесть месяцев после окончания первого сезона 2 октября 1999 года и длился до 26 марта 2000 года.

Новая телевизионная адаптация аниме была объявлена в ознаменование 25-й годовщины сериала. Сериал был первоначально запланирован в 2019 году, но был по различным причинам, перенесен на январь 2020 года. Новую экранизацию создаст Studio Deen под руководством режиссера Такаюки Хамана, по сценарию Рэйко Ёсида, за музыкальные партии отвечает, и Такахико Ёсида, отвечающий за дизайн персонажей. Сётаро Морикубо вновь исполнит свою роль Орфена, в то время как у остальных персонажей будут новые актёры. Премьера аниме-сериала, стоится 7 января 2020 года, также стало известно что сериал будет состоять из 14 эпизодов.

Список серий

Музыка 
Сезон 1 «Sorcerous Stabber Orphen. Begins»

Начальные темы

 № 1 «Ai Just on my Love» (eps 1-13)
 Исполняет: Sharan Q
 № 2 «Kimi Wa Majutsushi (You are a Sorcerer)» (eps 14-24)
 Исполняет: Hatake (Sharan Q)
 № 2 «Kimi Wa Majutsushi» (eps 14-24)
 Исполняет: Hatake (Sharan Q)

Завершающие темы

 № 1 «Last Kiss» (eps 1-13)
 Исполняет: Tanpopo
 № 2 «Doshiyou (What Should I Do?)» (eps 14-24)
 Исполняет: Yuka
 № 2 «Doshiyou» (eps 14-24)
 Исполняет: Yuka

Сезон 2 «Sorcerous Stabber Orphen. Revenge»

Начальные темы

 № 1 «Sondemotte Kiss»
 Исполняет: 7House
 № 2 «Marui Taiyou»
 Исполняет: Taiyou

Завершающие темы

 № 1 «Love, Yes I Do»
 Исполняет: Chinatsu Miyoshi
 № 2 «Amai Anata no Aji»
 Исполняет: Melon Kinenbi

Примечания

Ссылки 
 Anime Majutsushi Orphen 
В базах данных
 
 

J.C. Staff